Zuoshi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zuoshi (köping i Kina, lat 26,74, long 112,30), Hunan, 
 Zuoshi (socken i Kina, lat 27,93, long 111,46), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar